Josep Vidal-Ribas i Torrents, fill de l'esclavista Josep Vidal i Ribas (1817-1870).
Josep Vidal-Ribas i Güell, fill d'Emili Vidal-Ribas i Torrents.